Юлиан Эйсмонд (; 26 февраля 1892, Варшава — 29 июня 1930, Закопане) — польский поэт, прозаик-натуралист, писатель-сказочник, переводчик, редактор.

Сын художника Францишека Теодора Эйсмонда.

Биография 
В 1912 г. поступил на философский факультет Ягеллонского университета в Кракове. 

В 1915 г. возобновил прерванную учебу на факультете польской филологии Варшавского университета. Автор-редактор «Антологии польской сказки» (1915).

Участник первой мировой войны. Добровольцем вступил в армию, в 1919—1920 прошел курс обучения в Особой военной школе Сен-Сир во Франции.

Вернувшись на родину работал в Генеральном штабе Войска Польского в чине капитана (1920-1923), затем руководил пресс-службой Президиума Совета Министров Польши (1923-1925), одновременно занимаясь литературным творчеством.

Будучи страстным охотником, писал произведения на темы о природе и охоте. В 1923 г. редактировал журнал «Охотничий обзор» (пол. Przegląd Myśliwski), в 1924—1930 г. — «Польский охотник» (пол. Łowce Polski). Издал «Календарь охотника». 

С 1924 г. — референт-охотовед Министерства сельского хозяйства и гос. имуществ. Подготовил проект нового закона об охоте (1927). В 1929 г. — вице-президент Лиги охраны природы Польши.

Талантливый переводчик с латинского языка произведений Овидия, Петрония, Я. Кохановского, М. К. Сарбевского и др.

Погиб в 1930 г. в результате автомобильной аварии.

Творчество 
Дебютировал на литературном поприще Юлиан Эйсмонд в 1907 г. В 1909 г. был напечатан его первый сборник поэзии «Bajki i prawdy». 

Автор любовной лирики, баллад, романсов, сатирических произведений, фельетонов, рассказов и сказок.

С 1922 до 1929 г. — редактор детского ежемесячного приложения к газете «Kurier Warszawski». Входил в литературную группу, связанную с журналом «Skamander».

Наибольшей популярностью пользовался как автор поэтических сборников и полных юмора сказок.

Избранная библиография 
 Bajki i prawdy (1912),
 Baśń o ziemnych ludkach (1914),
 Miłość wieczna (1922),
 W zbożu (1925),
 Opowieść o Janku Kominiarczyku i o dymiącym piecu króla Stasia (1925)
 W puszczy (1927),
 Moje przygody łowieckie (1929),
 Patrząc na moich synków (1931)
 Janek w puszczy (1931)
 Mali myśliwi (1931)
 W słońcu (1931),
 Stół i nożyce (1935) и др.

Ссылки 
 Ejsmond Julian (1892-1930)

Родившиеся в Варшаве
Умершие в Закопане
Погибшие в автомобильных катастрофах
Польские писатели
Поэты Польши
Детские писатели Польши
Переводчики Польши
Редакторы Польши
Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Писатели-анималисты
Сказочники XX века
Охотоведы Польши